La Bardelière peut se référer à:

Personnalités
Michel Frotet de la Bardelière (1549-1602), navigateur et explorateur français en expédition maritime vers les Moluques). Son nom est connu via l'expédition de la Compagnie française des mers orientales.

Toponymes
Lac La Bardelière, un plan d'eau traversé par la rivière Rupert, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.